Lista gromad otwartych należących do Drogi Mlecznej. Lista jest posegregowana według rosnącej rektascensji. Zawiera 2094 gromady otwarte sklasyfikowane do 2010 roku. Obecnie znamy około 2500 gromad otwartych w Drodze Mlecznej, lecz szacunkowo może ich istnieć nawet 30 000. Większość z nich ciągle pozostaje niewidoczna, gdyż skrywa się za gazem i pyłem naszej Galaktyki.

Dane obserwacyjne  (od  do )

Dane obserwacyjne  (od  do )

Dane obserwacyjne  (od  do )

Dane obserwacyjne  (od  do )

Dane obserwacyjne  (od  do )

Dane obserwacyjne  (od  do )

Dane obserwacyjne  (od  do )

Dane obserwacyjne  (od  do )

Dane obserwacyjne  (od  do )

Dane obserwacyjne  (od  do )

Dane obserwacyjne  (od  do )

Dane obserwacyjne  (od  do )

Dane obserwacyjne  (od  do )

Dane obserwacyjne  (od  do )

Dane obserwacyjne  (od  do )

Dane obserwacyjne  (od  do )

Dane obserwacyjne  (od  do )

Dane obserwacyjne  (od  do )

Dane obserwacyjne  (od  do )

Dane obserwacyjne  (od  do )

Dane obserwacyjne  (od  do )

Dane obserwacyjne  (od  do )

Dane obserwacyjne  (od  do )

Dane obserwacyjne  (od  do )

Zobacz też 
 Lista gromad kulistych Drogi Mlecznej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
 

 
Katalogi astronomiczne
Gromady otwarte